Нижче наведено список 474 муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї.

Верхні Піренеї

Верхні Піренеї